Résultats détaillés de l'édition 1999 du tournoi de tennis professionnel Internationaux de France de tennis remportés par l'Américain Andre Agassi chez les hommes et par l'Allemande Steffi Graf chez les femmes.

Faits marquants 
Andre Agassi, finaliste malheureux en 1990 et 1991 et quelques mois après avoir chuté au-delà de la  mondiale, fait son grand retour. Mené deux sets à rien pour sa troisième finale à Roland-Garros, il réussit à prendre le dessus sur l'Ukrainien Andreï Medvedev. Il devient ainsi le second joueur, après Rod Laver, à remporter les quatre tournois du Grand Chelem, après Wimbledon 1992, l'US Open 1994 et l'Open d'Australie 1995.

Chez les femmes, après deux ans et demi de blessures et de relatifs insuccès, Steffi Graf gagne pour la sixième fois le simple dames de Roland-Garros, douze ans après y avoir remporté son premier tournoi du Grand Chelem en battant notamment les 3 meilleures joueuses de l'époque au classement WTA (Monica Seles en demi-finale, Lindsay Davenport en quart de finale et Martina Hingis en finale). Dominée par son adversaire la numéro un mondiale Martina Hingis, Graf parvient à inverser la tendance en obtenant les faveurs d'un public omniprésent. Au terme d'une finale rocambolesque arbitrée par Anne Lasserre, la Suissesse subit là sa seconde défaite en finale des Internationaux de France, le seul titre du Grand Chelem manquant à son palmarès. Hingis quitte même le court sous les huées du public.

Andre Agassi et Steffi Graf officialisent leur relation à l'issue du tournoi, avant de s'épouser quelques années plus tard.

Roger Federer fait ses premiers pas en Grand Chelem, battu au premier tour par le numéro trois mondial Patrick Rafter.

Palmarès 

 Le Prix Citron est décerné au Chilien Marcelo Ríos pour la  consécutive.
 Le Prix Orange est décerné à l'Espagnol Àlex Corretja.
 Le Prix Bourgeon est décerné à la Française Amélie Mauresmo.

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série 
Seize têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double dames des Internationaux de France
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1999
France
France
France
Tennis en mai 1999
Tennis en juin 1999